Grant E. Mouser ist der Name folgender Personen:

* Grant E. Mouser (Politiker) (1868–1949), US-amerikanischer Politiker
 Grant E. Mouser junior (1895–1943) US-amerikanischer Politiker